Joakim »Jo« Bonnier, švedski dirkač Formule 1, * 3. januar 1930, Djurgården, Stockholm, Švedska, † 11. junij 1972, Le Mans, Francija.

Joakim Bonnier, bolj znan kot Jo Bonnier, je pokojni švedski dirkač Formule 1. Debitiral je na zadnji dirki sezone 1956 za Veliko nagrado Italije z moštvom Maserati. Prve točke je dosegel na prvi dirki sezone 1957 za Veliko nagrado Argentine z moštvom Scuderia Centro Sud. Prvo in edino zmago je dosegel v sezone 1959 na dirki za Veliko nagrado Nizozemske z BRMom, kar je tudi njegova edina uvrstitev na stopničke. Smrtno se je ponesrečil leta 1972 na dirki 24 ur Le Mansa v Franciji.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 

 seznam švedskih dirkačev

Rojeni leta 1930
Umrli leta 1972
Švedski dirkači
Švedski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Maseratijevi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Porschejevi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Hondini dirkači Formule 1